In 2005 werd het 104de Campeonato Paulista gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 19 januari tot 17 april. São Paulo werd kampioen.

Eindstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paulista